Auriflama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Auriflama (ort), São Paulo, 
 Auriflama (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar